Le mot Ruse peut faire référence à :

Patronyme 

 un ingénieur militaire néerlandais : Henrik Ruse (1624-1679) ;
 un historien des sciences et philosophe canadien : Michael Ruse.

Toponyme 

 un toponyme : la ville de Ruse en Bulgarie ;
 un toponyme : la commune de Ruše en Slovénie.

Titres 

 un film muet américain : The Ruse ;
 une nouvelle de Guy de Maupassant : Une ruse ;
 un comic : Ruse ;
 un jeu vidéo : R.U.S.E..

Divers 
 FK Dunav Ruse, un club bulgare de football basé à Ruse, dans le nord du pays ;
 Le Rusé (PC-472), un chasseur de sous-marin des années 1940 ;
 
Patronyme anglais